Ewa – imię żeńskie pochodzenia hebrajskiego
 Mitochondrialna Ewa – w genetyce – hipotetyczna kobieta, od której pochodzą współcześni ludzie
 Ewa – pierwsza kobieta, odgrywa istotną rolę w teologii Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
 Ewa – rosyjska mniszka prawosławna, nowomęczennica
 EWA – polski reaktor jądrowy
 Ewa – dystrykt administracyjny Republiki Nauru
 Ewa – village development committee w Nepalu
 Ewa – polski zdalnie sterowany robot
 Ewa – polski radioodbiornik przenośny z 1969 r.
 Ewa – polski niezależny film z 2002 roku, reż. Mikołaj Talarczyk
 Ewa – polski film obyczajowy z 2010 roku, reż. Ingmar Villqist i Adam Sikora
 Ewa – obraz białoruskiego malarza ekspresjonistycznego Chaima Soutine’a
 Ewa – operetka Franza Lehára

 Ewa – żydowski tygodnik kobiecy w II Rzeczypospolitej

 Ewy – miejscowość w Polsce